Женская сборная Франции по кёрлингу — представляет Францию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Франции (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы сборная Франции в 1975—1984, 1986—1991, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002 выступала в дивизионе «А», в 1985, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2003—2008 в дивизионе «В», в 2011, 2015, 2018—2022 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная сборная Франции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Франции по кёрлингу

Ссылки 
 Франция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Франции

Франция
Кёрлинг во Франции
Кёрлинг
Женский кёрлинг